Okręty pomocnicze US Navy o nazwie Thomas G. Thompson:

 Pierwszy USNS "Thomas G. Thompson" (T-AGOR-9) był oceanograficznym statkiem badawczym  zwodowanym w 1964. Dwukrotnie zmieniał nazwę, został skreślony z listy jednostek w 2004 i zatopiony w czasie ćwiczeń NATO.
 Drugi R/V "Thomas G. Thompson" (T-AGOR-23) jest oceanograficznym statkiem badawczym, który został zwodowany w 1990. Nadal pozostaje w służbie (stan na 2008).

Thomas G. Thompson